Тимур Аюпов (; ) — узбекистанский футболист, выступающий на позиции нападающего.

С 2012 года по 2015 года выступал за ташкентский «Бунёдкор». Также выступал за клуб «Бухара».

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Панегиалиос»